Штадтлауринген () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Швайнфурт. Население составляет 4230 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 63,62 км².

Ярмарочная община подразделяется на 10 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии